Гея (от  — «Земля») — имя в мифологии и многозначный термин, может означать:

 Гея — древнегреческая богиня Земли.

Производные названия 
 Гипотеза Геи — научная концепция о Земле и человечестве как о глобальном живом организме.
 Гея — один из крупнейших ударных кратеров Амальтеи, спутника Юпитера.
 Gaia — космический телескоп Европейского космического агентства, преемник проекта Hipparcos.